FPS pode ser a abreviatura de:

 First Person Shooter, ou em português Tiro em primeira pessoa, um tipo de jogo electrónico
 Frames per second ou Quadros por segundo em português, unidade de medida da cadência de um dispositivo audiovisual
 Fator de Proteção Solar, uma medida de laboratório que indica a efetividade do filtro solar
 Federação Portuguesa de Surf

Desambiguações de siglas